Капу́стін () — російське прізвище. Жіноча форма — Капу́стіна (Капустина). Відомі носії:

Чоловіки 
 Капустін Віктор Володимирович — український банкір, політик, спортивний функціонер. Екс-голова правління Державного експортно-імпортного банку України, президент Федерації шахів України.
 Капустін Григорій Григорійович — рудознавець, рудних справ піддячий, у першій половині 18 ст. здійснив низку цільових поїздок-розвідок для уточнення даних про корисні копалини на Дону і в районі Воронежа.
 Капустін Микола Гіршович — український і російський джазовий композитор, піаніст.
 Капустін Михайло Миколайович (1828—1899) — російський правознавець, доктор міжнародного права з 1865.
 Капустін Сергій Олексійович — радянський хокеїст.
 Капустін Михайло Борисович — рабин.

Жінки 
 Капустіна Надія Іванівна — директор Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.
 Капустіна Наталія Михайлівна (Наташа Шнайдер) (1956—2008) — радянська і американська музикантка (співачка, клавішниця, композиторка), актриса.
 Капустіна Олександра Віталіївна — російська хокеїстка, захисник. Виступає за «СКІФ» (Нижній Новгород). Майстер спорту з хокею із шайбою.

Російські прізвища